Драшов (, ) — посёлок городского типа района Брно-пригород Южноморавского края Чехии в историческом регионе Моравия. Находится в районе Брненского нагорья.

Расположен, примерно в 4 км к востоку от города Тишнов на высоте 270 м. Площадь — 10,70 км².

Население 

В 2022 году население составляло 2029 чел.

История 
Первое упоминание о Драшове датируется 1240 г. С 24 сентября 2008 года селу присвоен статус поселка городского типа.

Известные уроженцы 
 Шмерал, Владимир (1903—1982) — чешский и чехословацкий актёр театра, кино и телевидения. Народный артист ЧССР

Примечания

Ссылки 
Сайт Драшова

Населённые пункты Южночешского края